КЭМЗ — многозначный термин

 Казанский электромеханический завод
 Калужский электромеханический завод
 Ковровский электромеханический завод (Ковров)
 Ковылкинский электромеханический завод (Ковылкино, Мордовия), входит в холдинг «Росэлектроника»
 Котласский электромеханический завод
 Курганский электромеханический завод
 Кизлярский электромеханический завод